Mihăești kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Mihăești (Argeș)
 Mihăești (Olt)
 Mihăești (Vâlcea)